Lanište (Ključ), een plaats in de gemeente Ključ in Bosnië-Herzegovina
 Lanište (Kaçanik), een plaats in de Kosovaarse gemeente Kaçanik
 Lanište (Bela Palanka), een plaats in de Servische gemeente Bela Palanka